Otto Regenbogen ist der Name folgender Personen:

* Otto Regenbogen (Tiermediziner) (1855–1925), deutscher Veterinärmediziner
 Otto Regenbogen (Philologe) (1891–1966), deutscher Klassischer Philologe